Сергій Володимирович Ященко ( 25 червня 1959, Костянтинівка, УРСР) — радянський і український футболіст, колишній півзахисник донецького «Шахтаря». По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.

Вихованець костянтинівського футболу. Перший тренер — Борис Копєйкін.

Швидкий, спритний, витривалий, відрізнявся високими вольовими якостями і професійним ставленням до футболу. У складі донецького «Шахтаря» провів 14 сезонів, в яких зіграв 444 матчі і забив 31 гол на всіх рівнях клубних змагань.

Статистика виступів за «Шахтар»

Досягнення 
 Володар Кубка СРСР 1983.
 Фіналіст Кубка СРСР 1985, 1986.
 Володар Суперкубка СРСР 1984.
 Срібний призер чемпіонату України 1994.
 Володар Кубка України 1995.
 У списках 33-х найкращих УРСР — 1 раз (1984 — № 3).

Посилання 
 Статистика виступів на офіційному сайті ФФУ 
 Сергей Ященко. Легендарный самородок  
 Статистика на сайті КЛИСФ 

Уродженці Костянтинівки
Радянські футболісти
Українські футболісти
Футболісти ЦСКА (Москва)
Футболісти «Шахтаря» (Донецьк)
Українські футбольні тренери
Тренери ФК «Металург» Запоріжжя
Тренери ФК «Сталь» Алчевськ